Azé (Loir-et-Cher)
 Azé (Mayenne)
 Azé (Saône-et-Loire)

Desambiguações de topônimos